Menzel – nazwisko niemieckie, śląskie. Jest podwójnym zdrobnieniem imienia Hermann.
 Andreas Menzel (1815–1886) – niemiecki duchowny i teolog katolicki, profesor Liceum Hosianum w Braniewie i Uniwersytetu w Bonn
 Jiří Menzel (1938–2020) – czeski reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, laureat Oscara
 Adolph Menzel (1815–1905) – niemiecki malarz i grafik, profesor berlińskiej Królewskiej Akademii Sztuki
 Roderich Menzel (1907–1987) – tenisista reprezentujący Czechosłowację i Niemcy w Pucharze Davisa
 Wolfgang Menzel (1798–1873) –  niemiecki poeta, krytyk i historyk literatury. Autor m.in. historii literatury Literaturgeschichte

Przypisy